Америка́но ( — кофе по-американски) — способ приготовления кофе, заключающийся в соединении определённого количества горячей воды и эспрессо.

Не стоит путать американо с Эспрессо-лунго (в нём вся вода готовится с кофейной массой) или Лонг блэк (в нём эспрессо наливается в кружку с горячей водой).

История 
Существует популярное, но неподтвержденное мнение, что этот напиток придумали в Италии во время Второй мировой войны для американцев как аналог американского популярного фильтрового напитка «регуляр». Общим у этих двух напитков были лишь большой объём и не очень концентрированный вкус.

Приготовление 
Американо готовится из одной или двух порций эспрессо, в который добавляется от 30 до 470 мл горячей воды. В процессе приготовления горячую воду можно брать как из эспрессо-машины, так и из отдельного чайника или подогревателя.

Схожим по составу, однако отличающимся по рецептуре является кофейный напиток «Лонг блэк» ().

Разновидности 
 Холодный (ледяной) американо — изготавливается путём добавления холодной, а не горячей воды;
 «Рэд ай» (, также известен как «Канадиано») — изготавливается аналогично американо, но с использованием кофе из кофейного фильтра вместо воды.
 Классический итальянский американо — в эспрессо добавляют горячую воду, при этом разрушается пенка и она не является показателем качества как в эспрессо.

См. также 
 Эспрессо
 Лонг блэк

Примечания 

Кофейные напитки